L'État américain de Virginie-Occidentale est divisé en , qui ont le statut de , de  ou de .

Création et statut 
Une municipalité peut être créée lorsque sont réunies  sur une superficie de moins de  (). Sur des territoires d'une plus grande superficie, la densité de population doit être d'au moins  par mille carré, soit environ  par km².

Les municipalités de Virginie-Occidentale sont divisées en quatre classes :
 classe I au-delà de  ;
 classe II entre  et  ;
 classe III entre  et  ;
 classe IV (towns et vilages) en dessous de .

Les municipalités de trois premières classes peuvent adopter une charte « Home Rule ».

Liste

Notes et références 

Municipalites
Virginie-Occidentale